David Duguid est un nom pouvant désigner:

 (1832-1907), medium spiritualiste écossais
David Duguid (né en 1970), homme politique britannique de l'Écosse

Voir aussi

Duguid, David